Jolly ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Jolly (1910–1977), britischer Heeresoffizier, General
 Alison Jolly (1937–2014), US-amerikanische Primatenforscherin
 Allison Jolly (* 1956), US-amerikanische Seglerin
 André Jolly (1799–1883), belgischer General
 Brian Jolly (* 1946), britischer Radsportler
 David Jolly (* 1972), US-amerikanischer Politiker
 Ema Jolly, Künstlername Emika (* 1986), britische Musikerin
 Friedrich Jolly (1844–1904), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 George Jolly, zeitweiser Künstlername: Joris Jollifous (fl. 1640–1673), englischer Schauspieler 
 Isaak Jolly (1785–1852), badischer Justizminister
 Judith Jolly, Baroness Jolly (* 1951), britische Lehrerin und Abgeordnete im House of Lords

 Justin Jolly (1870–1953), französischer Mediziner
 Kevin Jolly (* 1959), britischer Badmintonspieler
 Ludwig Jolly (1780–1853), badischer Kaufmann, Bürgermeister von Mannheim
 Ludwig von Jolly (1843–1905), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Pete Jolly (Peter A. Ceragioli; 1932–2004), US-amerikanischer Jazz-Pianist und Akkordeonist
 Philipp von Jolly (1809–1884), deutscher Physiker und Mathematiker
 Philippe Jolly (1958–2010), französischer Musiker
 Richard Jolly (* 1934), britischer Entwicklungsökonom
 Rudolf Jolly (1875–1922), deutscher Gynäkologe 

Jolly ist der Name folgender Orte:
 Jolly (Texas), Ortschaft in den Vereinigten Staaten

Jolly ist:
 Jolly (Band), eine US-amerikanische Band
 die österreichische Bezeichnung des Kartenspiels Rommé
 eine andere Bezeichnung für den Joker im Kartenspiel
 eine in Österreich bekannte Buntstiftmarke von Brevillier Urban & Sachs
 eine in Österreich bekannte Eismarke von Eskimo

Siehe auch:
 Jolley
 Jolly Boys, eine jamaikanische Band
 Jolly-Seber-Methode, statistisches populationsbiologisches Modell für Fang-Wiederfang von Tieren in der ökologischen Forschung
 Joly